BiH:
 Karići (Donji Vakuf, BiH), naselje u općini Donji Vakuf
 Karići (Jajce, BiH), naselje u općini Jajce
 Karići (Vareš, BiH), naselje u općini Vareš